Here We Go:

Пісні 

 Here We Go (пісня 'N Sync), 1997
 Here We Go (пісня Тріни), 2005
 Here We Go (пісня May J.), 2006
 Here We Go (пісня PeR), 2013